Люблинский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Люблинский переулок — переулок в Кемерове.
 Люблинский переулок — переулок в Омске.
 Люблинский переулок — переулок в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Люблинский переулок — переулок в Виннице.
 Люблинский переулок — переулок в Днепре.

См. также